Ораховице — топоним.

 Босния и Герцеговина
 Ораховице — село в общине Билеча Республики Сербской.
 Ораховице — село в общине Горажде Федерации Боснии и Герцеговины.

См. также 
 Орах
 Орахова
 Ораовица
 Ораховица (значения)
 Ораховляни
 Орахово
 Орашац
 Орашье (значения)
 Ореовец